Сав'я́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний захід від Діжона, 50 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сав'янж на сайті французького Національного інституту географії
 Сав'янж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сав'янж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сав'янж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сав'янж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара